Појам  може да се односи на:
 Елвира од Кастиље, краљица Сицилије
 Елвира од Кастиље (грофица Тулуза)